Kevin Magee puede referirse a:
 Kevin Magee, baloncestista estadounidense;
 Kevin Magee, motociclista australiano.